Émile Goussot (1862-1930), homme politique français ;
 Paul Goussot (né en 1984), organiste français ;
 Raymond Goussot (1922-2015), coureur cycliste français.